Ryska superligan i ishockey 1999/2000 var den fjärde säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. 20 lag deltog i ligan och Dynamo Moskva vann mästerskapet.

Grundserien
I grundserien spelades i 38 omgångar. Slutställningen ses nedan.

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 1999/2000
1999 i Ryssland
2000 i Ryssland
Säsonger av Ryska superligan i ishockey